Das Herrendoppel der Australasian Championships 1905 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Das Finale gewannen Randolph Lycett und Tom Tachell gegen E.T. Barnard und Basil Spence. Lycett und Tachell wurde damit die ersten Sieger der Australasian Championships im Doppel.

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herrendoppel
1905